Neft ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Neft (* 1973), deutscher Schriftsteller und Publizist
 David Neft (* 1937), amerikanischer Sachbuchautor
 Heinrich Neft (1868–1944), deutscher anarchistischer Journalist und Theaterdirektor 

Die Abkürzung NEFT bezeichnet:
 North-East Frontier Tracts, eine frühere Bezeichnung für ein Grenzgebiet bzw. eine -behörde in Indien

Von Нефть (russisch für Erdöl) leiten sich folgende Begriffe ab:
 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Name der Aserbaidschanischen Staatlichen Ölakademie
 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Name der State Oil Company of Azerbaijan Republic
 Balaxanıda neft fontanı (Erdölfontäne in Balaxanı), russischer Stummfilm von 1898
 Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Name der Baku-Tiflis-Ceyhan-Pipeline
 Neft Daşları (Öl-Berge), Bohrinsel im Kaspischen Meer, Aserbaidschan
 Çilov-Neft Daşları, Gemeinde in Xəzər (Rayon), Aserbaidschan
 Gazprom Neft, russisches Erdölunternehmen
 Neft simfoniyası, aserbaidschanischer Film von 1933